Bengen steht für

 einen Ortsbezirk der verbandsfreien Gemeinde Grafschaft, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, siehe Bengen

Bengen ist der Familienname folgender Personen:

 Harm Bengen (* 1955), deutscher Cartoonist
 Harold Bengen (1879–1962), deutscher Maler